Daisies – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Vitagraph Company of America
 Daisies – film del 1914 diretto da Phillips Smalley e Lois Weber
 Daisies – film del 2013 diretto da Lauren Watson
 Daisies – singolo del 2020 di Katy Perry